Thurston County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Thurston County (Nebraska)
 Thurston County (Washington)